Tagliazucchi ist der Name von

 Gianluca Tagliazucchi (* 1968), italienischer Jazzmusiker (Piano, Arrangement, Komposition) 
 Davide Tagliazucchi, Biochemiker